Il doppio del torneo di tennis Intersport Heilbronn Open 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio dell'Intersport Heilbronn Open 1992, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1992, è stato vinto da Doug Eisenman e Bent-Ove Pedersen. In finale hanno sconfitto la coppia formata da Sander Groen e Tomas Nydahl con il punteggio di 6-1, 6-3.

Teste di Serie

  Andrej Ol'chovskij /  Libor Pimek (primo turno)
  Vojtěch Flégl /  Tomáš Anzari (primo turno)

  Martin Damm /  David Rikl (primo turno)
  Per Henricsson /  Ola Jonsson (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Intersport Heilbronn Open 1992